Грюнвальдская битва:

 Грюнвальдская битва — решающее сражение «Великой войны 1409—1411»;
 Грюнвальдская битва (картина) — картина польского художника Яна Матейко.